Freßnitz ist der Name folgender Orte:

 Freßnitz (Gemeinde Lendorf), Ortschaft von Lendorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Freßnitz (Gemeinde Gratkorn), Katastralgemeinde  von Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark 
 Freßnitz (Gemeinde Krieglach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark